Schweich (Duitsland), een gemeente in Duitsland
 Schweich (Luxemburg), een dorp in het groothertogdom Luxemburg